Александр Ободовский:
 Ободовский, Александр Григорьевич (1796—1852) — автор первого русского учебника педагогики.
 Ободовский, Александр Иосифович — Георгиевский кавалер; поручик; 29 сентября 1915.